Il doppio del torneo di tennis Taipei Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Nestor e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Sandon Stolle e Michael Tebbutt 6-2, 6-0.

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Maurice Ruah (Campioni)
 Marius Barnard /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

 Sandon Stolle /  Michael Tebbutt (finale)
 Alexander Mronz /  Lars Rehmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taipei Challenger 1994